Sarnowo – frazione polacca del comune di Stolno nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Sarnowo – frazione polacca del comune di Boniewo nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Sarnowo – frazione polacca del comune di Skępe nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Sarnowo – frazione polacca del comune di Lubraniec nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Sarnowo – frazione polacca del comune di Kuczbork-Osada nel voivodato della Masovia
 Sarnowo – frazione polacca del comune di Kartuzy nel voivodato della Pomerania
 Sarnowo – frazione polacca del comune di Lidzbark Warmiński nel voivodato della Varmia-Masuria
 Sarnowo – frazione polacca del comune di Kozłowo nel voivodato della Varmia-Masuria
 Sarnowo – frazione polacca del comune di Bobolice nel voivodato della Pomerania Occidentale